Mazerolles (Charente)
Mazerolles (Charente-Maritime)
Mazerolles (Landes)
Mazerolles (Pyrénées-Atlantiques)
Mazerolles (Hautes-Pyrénées)
Mazerolles (Vienne)
ook:
Mazerolles-du-Razès, Aude
Mazerolles-le-Salin,  Doubs